Пудин, Пудина — русская фамилия.

Известные носители:
 Пудин, Александр Иванович — советский и российский драматург, публицист, общественный деятель.
 Пудин, Василий Иванович — деятель советских спецслужб, заместитель начальника управления внешней разведки.

Административная единица:
 Пудин (Гуйчжоу) – уезд в составе городского округа Аньшунь, китайской провинции Гуйчжоу.